Барселуш:

 Барселуш — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Брага. 
 Барселуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.